Christopher Friedenreich Hage er navnet på tre personer

 Christopher Friedenreich Hage (1759-1849) (1759-1849) – en dansk købmand
 Christopher Hage (1819-1872) (1819-1872) – en dansk grosserer, der var søn af ovennævnte (Christopher Theodor Friedenreich Hage)
 Christopher Hage (1848-1930) – en dansk grosserer og minister, der var søn af ovennævnte (Christopher Friedenreich Hage)